'Skärvor kan syfta på:

 Film och TV 
 Skärvor (film) – en svensk kortfilm från 2014 av Erik Lindeberg
 Skärvor (TV-serie) – en svensk TV-serie från 2019 av Josephine Bengtsberg och Magnus G. Bergström

 Litteratur 
 Skärvor (1893) – en roman av Nataly von Eschstruth
 Skärvor (1962) – en bok av Willis Säwe
 Skärvor (1968) – en bok av Gösta Bohm
 Skärvor (1981) – en pjäs av Alexander Weiss

 Musik 
 Skärvor (musikalbum) – ett album av Sågskära
 Skärvor (sång av CajsaStina Åkerström) – en sång av CajsaStina Åkerström från albumet Cirklar (1998)
 Skärvor (sång av Mr Jones Machine) – en sång av Mr Jones Machine från albumet Monokrom'' (2011)